Babie Doły – część Gdyni
 Babie Doły – przysiółek wsi Pinczyn
 Babie Doły – wąwóz na Wyżynie Olkuskiej